Železnica je lahko:

 železniška proga
 železnica - oblika transporta

ime naselji
 Železnica, Grosuplje
 Železnica, pri Hodišah, nem. Schelesnitz, občina Hodiše

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška